Quintus Pompeius Sosius ist der Name folgender Personen:

* Quintus Pompeius Sosius Falco, römischer Politiker, Konsul 193 n. Chr.
 Quintus Pompeius Sosius Priscus, römischer Militär und Politiker, Konsul 149 n. Chr.
 Quintus Pompeius Senecio Sosius Priscus, römischer Politiker, Konsul 169 n. Chr.